

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Heny“ beginnt.

Heny 



Henyc 
 Henych, Stanislav (* 1949), tschechoslowakischer Skilangläufer

Henye 
 Henyey, Louis G. (1910–1970), amerikanischer Astrophysiker